Die Division 1 1960/61 war die 23. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die AS Monaco.

Erster Spieltag war der 20. August 1960, letzter Spieltag der 3. Juni 1961. Eine „Winterpause“ gab es nicht; auch am ersten Weihnachtstag und an Neujahr wurden Partien ausgetragen.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 16. Platz abgeschlossen hatten, dazu vier Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus dem äußersten Norden (Racing Lens, US Valenciennes-Anzin),
 fünf aus Paris bzw. Champagne-Ardenne (Racing und Stade Français Paris, Titelverteidiger Stade Reims, UA Sedan-Torcy, Aufsteiger AS Troyes-Savinienne),
 einer aus dem Nordosten (Aufsteiger FC Nancy),
 vier aus dem Nordwesten (Stade Rennes UC, Le Havre AC, SCO Angers, Aufsteiger FC Rouen),
 zwei aus dem Südwesten (FC Limoges, Toulouse FC),
 sechs aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Aufsteiger FC Grenoble, Olympique Nîmes, OGC Nizza, AS Monaco).

Saisonverlauf 
Von Saisonbeginn an kam es zu einem Dreikampf zwischen Monaco, Racing Paris und Reims, wobei die Hauptstädter mit ihrem „Bombensturm“ den besten Start erwischten und die Tabelle bis Oktober – noch ohne Niederlage – mit maximal vier Punkten Vorsprung anführten; dann allerdings vergaben sie vor allem vor eigenem Publikum zu viele Zähler und mussten Monaco die Herbstmeisterschaft überlassen. Titelverteidiger Reims, bis dahin noch in engem Kontakt zu den Kontrahenten, verlor dann mit Spielgestalter Kopa und Torjäger Fontaine aufgrund schwererer Verletzungen zwei seiner Korsettstangen, und Monaco profitierte nicht nur von seiner eigenen guten Abwehrreihe und seiner Heimstärke (im Fürstentum gaben die Monegassen lediglich drei Punkte ab), sondern auch vom Nachlassen seiner beiden Kontrahenten. Paris kam aber noch einmal zurück, lag Mitte Mai sogar wieder vorne und vor dem letzten Spieltag mit Monaco gleichauf – an dem aber setzte sich Monaco gegen Valenciennes mit 1:0 durch und wurde Meister, während Racing in Le Havre nur remisierte und so weiterhin auf den zweiten Titel in der Division 1 seit 25 Jahren warten musste.

Bemerkenswert war die Saisonleistung der „Roten Teufel“ aus Rouen; der Aufsteiger rollte nach durchwachsenem Beginn „das Feld von hinten auf“ und schloss, nicht nur dank seiner stabilen Abwehr, auf dem vierten Rang ab. Ein anderer Neuling absolvierte hingegen eine trostlose Spielzeit: vorne war Troyes' Torjäger Keller, der fast die Hälfte (23 von 52) aller Treffer seiner Elf erzielte, nahezu alleine auf sich gestellt, während die Abwehr zur „Schießbude der Liga“ verkam. 15 Punkte Rückstand auf den Vorletzten hatte vor- wie nachher kaum einmal eine andere Mannschaft in Frankreichs höchster Spielklasse zu verzeichnen. Grenoble, Limoges und Valenciennes begleiteten Troyes in die Division 2; an ihrer Stelle ergänzten SO Montpellier sowie mit dem FC Metz, dem FC Sochaux und Racing Strasbourg drei Mannschaften aus dem Nordosten zur folgenden Saison den Kreis der Erstligisten.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren unter Trainer Lucien Leduc folgende 16 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Enrico Alberto (5), Henri Biancheri (37), Bart Carlier (33), Georges Casolari (10), Lucien Cossou (27), Karimou Djibrill (24), Ivan Garofalo (31), Jean-Claude Hernandez (2), André Hess (27), Michel Hidalgo (33), Raymond Kaelbel (26), François „Ludo“ Ludwikowski (37), Marcel Nowak (34), Serge Roy (32), Théodore „Théo“ Szkudlapski (37), Georges Thomas (23)

Eine vollständige Liste der Schützen von Monacos 77 Treffern existiert in der vorliegenden Literatur nicht. Exakte Zahlen sind lediglich für Cossou (18) und Roy (14) bekannt.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1960/61
 Coupe de France 1960/61

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1960/61
Fußballsaison 1960/61